Proca poate fi:

 Alexandru Proca, fizician și academician român
 Eugeniu Gh. Proca, medic, membru de onoare al Academiei Române
 Ion Proca
 Nicolae Proca, fotbalist român

 ProCA, companie de IT din România

Nume de familie românești